Луцій Квінкцій Цинціннат (; 519 — 430 роки до н. е.) — визначний політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, дворазовий консул-суффект 460 і 457 років до н. е., двічі диктатор 458 і 439 років до н. е.
 Тит Квінкцій Пен Цинціннат (; ? — після 426 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 431 і 428 років до н. е.
 Гай Квінкцій Цинціннат (; ? — після 377 р. до н. е.) — військовий діяч Римської республіки, Військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 377 року до н. е.
 Тит Квінкцій Цинціннат Капітолін (, ? — після 380 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 388, 385 (?) і 384 років до н. е., диктатор 380 року до н. е., начальник кінноти 385 року до н. е.
 Луцій Квінкцій Цинціннат ; ? — після 377 р. до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 386, 385 і 377 років до н. е.
 Луцій Квінкцій Цинціннат (; ? — після 420 р. до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 438, 425 і 420 років до н. е., начальник кінноти 437 року до н. е.
 Гней Манлій Цинціннат (, ? — 480 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки, консул 480 року до н. е.
 Квінт Квінкцій Цинціннат (; ? — після 369 року до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки, військовий трибун з консульською владою 369 року до н. е.
 Тит Квінкцій Цинціннат Капітолін (; ? — 367 р. до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою 368 року до н. е.